«Золдер» () — гоночная трасса в Бельгии. На этой трассе в — годах проводился Гран-при Бельгии Формулы-1. В настоящее время на трассе проводятся гонки «младших» кольцевых серий автоспорта. В 2007 году на трассе «Золдер» прошёл этап серии ChampCar.

В 1984-1994 годах трасса принимала этапы ДТМ. Новый ДТМ приезжал на трассу в 2002, 2019 и 2020 годах.

Автодром был построен в 1963 году и принимал 10 Гран-при Формулы-1. Автодром «Золдер» часто вспоминают в связи с инцидентом, случившимся в 1982 году, в котором погиб Жиль Вильнёв.

Конфигурация

Победители Гран-при Бельгии на трассе «Золдер»

Ссылки 
 Официальный сайт

Золдер
Трассы DTM
Золдер
Золдер